Elementarteilchen bezeichnet:

 die kleinsten Bausteine der Materie, siehe Elementarteilchen
 einen Roman von Michel Houellebecq, siehe Elementarteilchen (Roman)
 dessen Verfilmung von Oskar Roehler, siehe Elementarteilchen (Film)